Северачи има више значења:

 Северачи, Сијенега дел Таскате (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Северачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Северачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику